Das Betfred World Matchplay 2020 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 26. Juli 2020 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt 27. Mal ausgetragen. Gespielt wurde das Turnier zum ersten Mal überhaupt nicht in den Winter Gardens in Blackpool, sondern in der Marshall Arena in Milton Keynes.

Titelverteidiger war der Engländer Rob Cross, dieser scheiterte jedoch bereits in der ersten Runde am Deutschen Gabriel Clemens. 

Im Finale gewann der Belgier Dimitri Van den Bergh gegen den Schotten Gary Anderson mit 18:10 legs. Er war damit der erste Belgier, der einen PDC-Majortitel erringen konnte. Außerdem war es das erste Mal seit 1996, dass ein ungesetzter Spieler das World Matchplay gewann.
Van den Bergh erhielt somit die zum dritten Mal ausgelobte Phil Taylor Trophy.

Ereignisse im Vorfeld 
Die COVID-19-Pandemie hatte seit dem 15. März auch den professionellen Dartsport weitestgehend lahmgelegt. Lange war unklar, wie und ob die noch kommenden Turniere und damit auch das World Matchplay stattfinden sollen. Mit der PDC Summer Series wurden ab dem 8. Juli jedoch wieder PDC-Turniere ausgetragen werden. Auch das World Matchplay wurde am 6. Juni 2020 offiziell bestätigt. Am 1. Juli 2020 verkündete die PDC, dass das Turnier ohne Zuschauer ausgetragen werden solle. Auch wurde es nicht in den Winter Gardens in Blackpool, sondern in der Marshall Arena von Milton Keynes ausgetragen.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Wichtig ist, dass eine Partie mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden musste.

Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.

Preisgelder 
Das Preisgeld betrug seit dem Vorjahr £ 700.000. Diese verteilten sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld des World Matchplays bestand aus den Top 16 der PDC Order of Merit sowie den Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren, jeweils nach der Beendigung der PDC Summer Series am 12. Juli 2020.

Top 16 der Order of Merit
 Michael van Gerwen
 Peter Wright
 Gerwyn Price
 Rob Cross
 Michael Smith
 Nathan Aspinall
 Daryl Gurney
 Gary Anderson
 James Wade
 Dave Chisnall
 Ian White
 Mensur Suljović
 Krzysztof Ratajski
 Adrian Lewis
 Glen Durrant
 Simon Whitlock

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Joe Cullen
 Brendan Dolan
 José de Sousa
 Danny Noppert
 Jermaine Wattimena
 Gabriel Clemens
 Jonny Clayton
 Jamie Hughes
 Jeffrey de Zwaan
 Ryan Joyce
 Dimitri Van den Bergh
 Justin Pipe
 Vincent van der Voort
 Keegan Brown
 Steve Beaton
 Ricky Evans

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen DAZN und Sport1 das Turnier. Zudem wurden alle Spiele im Livestream auf der Website der PDC zu sehen sein.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Milton Keynes